Epulaega är ett släkte av kräftdjur. Epulaega ingår i familjen Aegidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Epulaega